L’ordre des Equisetales est l'unique ordre survivant des prêles. Deux autres ordres éteints de prêles sont connus.

Liste des familles 
Selon  :
 famille des Archaeocalamitaceae †
 famille des Calamitaceae †
 famille des Equisetaceae Michx. ex DC.
 famille des Phyllothecaceae Brongniart †

Selon , ,  et  :
 famille des Equisetaceae Michx. ex DC., 1804

Selon  :
 genre Annularia
 famille des Equisetaceae
 genre Schizoneura

Selon  (Attention liste brute contenant possiblement des synonymes) :
 famille des Equisetaceae Michx. ex DC.
 sous-ordre des Equisetineae Rabenh.

Botanique 
Les principales caractéristiques sont les suivantes :
ce sont des plantes à rhizomes présentant une tige creuse avec un canal central et en périphérie une série de canaux plus petit formant un cercle ;
ces espèces ont un épis stérile portant les feuilles et un épis fertile portant les strobiles portant eux-mêmes les sporanges ;
les feuilles sont réduites à des écailles qui sont insérées en verticille formant une sorte de gaine autour de la tige stérile, ce sont les verticilles de rameaux ;
leurs sporanges sont réunis en un épi sporangifère apical ;
elles ont des spores photosynthétiques présentant des élatères facilitant leur dispersion (5a sur photo ci-dessous) ;
elles présentent également un épiderme incrusté de silice ;
voir Prêle des champs (Equisetum arvense) comme espèce modèle.

Images

Notes et références

Références taxonomiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sphenophyta
Ordre de plantes (nom scientifique)